Чемпионат Португалии по мини-футболу 2009/10 — соревнование по мини-футболу среди профессиональных клубов Португалии. Чемпионом стал «Спортинг» (в 9 раз). Чемпион определялся по плей-офф. В чемпионате участвовало 14 команд.

Таблица

Регулярный сезон 

</td>

Плей-офф

Бомбардиры

Примечания 

Мини-футбол в Португалии